Кастельманьо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 95 человек (2008 г.), плотность населения составляет 2 чел./км². Занимает площадь 49 км². Почтовый индекс — 12020. Телефонный код — 0171.

Покровителем коммуны считается святой Магн из Кунео, празднование 19 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Города-побратимы 
  Квиттенго, Италия (1975)

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/